Ромада́н:

Топоним 
 Ромадан — аул Москаленского района Омской области.

Фамилия 
 Мансур Ромадан — суданский футболист.

См. также 
 Ромодан